Kalkreute bezeichnet

 einen Teilort der Ortschaft Kalkreute-Spöck, Gemeinde Ostrach
 eine Wappenfigur in der Heraldik, siehe Kalkreute (Heraldik)

siehe auch

 Kalckreuth